Clarence Weatherspoon – cestista statunitense
Nick Weatherspoon – cestista statunitense
Quinndary Weatherspoon – cestista statunitense
Sean Weatherspoon – giocatore di football americano statunitense
Teresa Weatherspoon – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense